

Biografia 
Figlio di John Murray, III duca di Atholl, fu arcidiacono dell'isola di Man dal 1787 al 1801. Nel 1795 propose un sistema di telegrafo ottico che, approvato, mise in collegamento Londra con Plymouth, Portsmouth, Deal, ecc.

Il sistema di Murray consisteva in un grande telaio ligneo con 6 listelli mobili, in grado di formare 63 segnali differenti. Nel 1801 Murray divenne Antica diocesi di Saint David's, che resse fino alla morte.

Ascendenza

Altri progetti

Collegamenti esterni